Altinger ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Altinger (1904–1943), römisch-katholischer Priester und Nationalsozialist
 Johann Evangelist Altinger (1844–nach 1899), bayerischer Cafetier und Hotelier sowie Abgeordneter
 Michael Altinger (* 1970), deutscher Kabarettist und Autor